Вера () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Леванте-Альмерьенсе. Занимает площадь 58 км². Население 14371 человек (на 2010 год). Расстояние 92 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de Vera 
 Ayuntamiento de Vera
 VeraPlaya.info 
 Vera
 Vera
 RANPJN 
  

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии